Weih bezeichnet:

 Rolf Weih (1906–1969), deutscher Schauspieler
 Weih (Luftenberg), Ortsteil von Luftenberg an der Donau, Österreich
 einen Greifvogel, siehe Weihen (Gattung) oder Schneckenweih

Siehe auch:
 Weyh
 Wei